Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Copa Colsanitas páros mérkőzéseit.

A címvédő Gallovits-Hall Edina és Anabel Medina Garrigues párosa volt, Medina Garrigues azonban inkább az egy időben zajló katari tornán indult el. Gallovits-Hall partnere az olasz Karin Knapp volt, akivel az elődöntőig jutottak.

A tornát végül az első kiemelt Eva Birnerová–Alekszandra Panova-kettős nyerte meg, miután a döntőben 6–2, 6–2-re legyőzték a Mandy Minella–Stefanie Vögele-duót. Panova a második WTA-címét szerezte meg párosban, míg Birnerová a harmadikat.

Kiemeltek 
 Eva Birnerová /  Alekszandra Panova '(győztesek)
 Sharon Fichman /  Szun Seng-nan (első kör)
 Tetyana Luzsanszka /  Kathrin Wörle (első kör)
 Maria Abramović /  Marie-Ève Pelletier (első kör)

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettesek

Eredmények

Jegyzetek

Források
 Eredmények

P